Le tournoi de tennis de Madras 2000 s'est déroulé du 3 au  à Madras sur dur en extérieur.

Faits marquants 
 Jérôme Golmard remporte le tournoi en simple en battant Markus Hantschk en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Julien Boutter et Christophe Rochus s'imposent en finale face à Srinath Prahlad et Saurav Panja. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Article connexe 
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2000
Tennis masculin en 2000
2000 en Inde
Sport en janvier 2000